Шикени — деревня в Новоржевском районе Псковской области России (Выборская волость)
 Шикени — деревня в  Городокском районе Витебской области Белоруссии (Долгопольский сельсовет)